Мелора Уолтерс (, род. 21 октября 1968) — американская актриса.

Биография 
Сыграла более семидесяти ролей на телевидении и в кино и добилась наибольшей известности благодаря ролям в фильмах режиссёра Пола Томаса Андерсона «Роковая восьмёрка» (1996), «Ночи в стиле буги» (1997) и «Магнолия» (1999). Также на большом экране она известна по роли матери героя Эштона Кутчера в фильме 2004 года «Эффект бабочки».

На телевидении имела регулярную роль в сериале «Доктора Лос-Анджелеса» в 1998—1999 годах, а также была гостем в таких шоу как «Розанна», «Мерфи Браун», «Сайнфелд», «Полиция Нью-Йорка», «C.S.I.: Место преступления» и «Отчаянные домохозяйки». С 2006 по 2010 год исполняла одну из главных ролей в сериале «Большая любовь».

Родилась в Дахране, Саудовская Аравия в семье американцев, и выросла в Голландии. Она была замужем трижды и имеет двоих детей от брака с актёром Диланом Уолшем.

Фильмография

Кино

Телевидение

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Академии Лейк Форест